Звезда (в русском языке также часто упоминается в уменьшительно-ласкательной форме «звёздочка») — элемент знаков различия военнослужащих различных вооружённых сил государств, воинских званий или чинов в армии, авиации, на флоте и полиции (милиции) ряда государств.

Также применяется на форменной одежде работников организаций, где существует чёткая иерархия. Наиболее распространёнными в мире являются четырёх-, пяти-, шестиконечные звёзды. В армии Грузии на погонах используются семиконечные звёзды. Обычно располагаются на погонах или петлицах, реже — на рукавах или головных уборах. Обычно старшим чином или званием обладает тот, у кого больше звёзд. Но в ряде стран имеются свои особенности: учитывается цвет, размер и расположение звёзд или их отсутствие.

Россия и СССР

История знаков различия в русской и Советской армиях 

Впервые кованые металлические пятиконечные звёзды появились на эполетах русских офицеров в 1827 году. В 1854 году погоны получают функцию определителя офицерских и генеральских чинов. Размер звёзд у всех офицеров и генералов был одинаковый. На погонах звёздочки были шитыми, в отличие от эполетных.

20 октября 1914 года для Действующей армии были введены полевые погоны, звёздочки на которых были металлическими оксидированными.

После Октябрьской революции 1917 года звёзды на погонах сохраняются только в вооружённых формированиях Белого движения. В 1919 году звезда появляется на левом рукаве командиров Красной армии в качестве знака принадлежности к РККА. Так она просуществовала до 1924 года.
В 1935 году звёзды появляются на петлицах и нарукавных нашивках командармов 1 ранга (или аналогичных им воинских званий) и маршалов Советского Союза в качестве элемента знака различия воинского звания. Дополнительными знаками различия для высшего военно-политического состава являлись красные суконные звёзды диаметром 55 мм, нашиваемые на оба рукава. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года в Красной армии вводятся генеральские звания. С их введением на петлицах генералов появляются звёздочки для обозначения звания. Дополнительно нашивается звезда на рукавах. Нарукавная звезда не играет никакой роли для обозначения звания.
Командный и начальствующий состав ВМФ до 1943 года в качестве знаков различия имел нарукавные нашивки в виде галунов различной ширины и количества, над данными нашивками имелась шитая звезда золотистого (для командного состава) или серебристого (для начальствующего состава) цвета, а у адмиралов — контурная звезда с изображением «Серпа и Молота» из нитей золотистого или серебристого (для высшего инженерного состава) цветов. Военно-политический состав до 1942 года носил на рукавах звёзды красного цвета.
6 января 1943 года в армию, а затем 15 января 1943 года на флот возвращаются погоны в качестве знаков различия и вместе с ними звёзды для всего офицерского состава (в том числе и генеральского). Для офицеров флота сохранились нарукавные нашивки со звёздами. Система различий воинских званий 1943 года с незначительными изменениями сохранилась в России до настоящего времени.
Звёзды (звёздочки), введённые для ношения на погонах в 1943 году, были плоскими, с насечкой, позднее появились выпуклые ребристые звёзды с рифлением. Диаметр плоских звёзд — 20 мм, звёздочек — 13 мм, для юристов, медиков и интендантов были предусмотрены звёзды диаметром 18 мм. Выпуклые звёзды имели диаметры 20 и 13 мм. Изготавливали звёзды из латуни, а затем —- алюминия (золотистое покрытие наносилось путём анодирования). Цвет звёзд был золотистый (для медиков, юристов и интендантов) или серебристый (для всех остальных), в 1980-х годах все звёзды и звёздочки стали делать золотистого цвета. Полевые звёзды были стальными и окрашивались в тёмно-зелёный цвет.
Крепление звёздочек было либо винтовое, либо на разжимных лапках.

В Вооружённых силах Российской Федерации 

В настоящее время в России звёзды как элемент знаков различия чинов и званий используются практически во всех министерствах и ведомствах, а также ряда организаций, в которых предусмотрено ношение форменной одежды с погонами (например, Московский метрополитен).
В Вооружённых силах России и правоохранительных органах для прапорщиков и офицеров для обозначения воинских званий используется система на основе «звёздочек», схожая с системой 1943 года. Аналогичная система применяется для обозначения классных чинов работников Прокуратуры России. Используются звёздочки золотистого цвета, в армии так же используются звёздочки зелёного, защитного цвета.
Металлические звёзды в настоящее время имеют гладкие грани. В 2017 году в армии появились звёздочки выпуклые, ребристые, с рифлением.

В зависимости от старшинства звания или чина звёзды отличаются по размеру и материалу изготовления:
 металлические, диаметром 13 мм — для прапорщиков, мичманов и младших офицеров или аналогичных им чинов и званий;
 металлические, диаметром 20 мм — для старших офицеров и советников юстиции;
 вышивные, диаметром 22 мм — для генералов и адмиралов;
 вышивные, диаметром 25 мм — для государственных советников юстиции;
 вышивные, диаметром 30 мм — для действительного государственного советника юстиции (классный чин, присваиваемый Генеральному прокурору России);
 вышивные, диаметром 40 мм — для маршалов Российской Федерации.
В повседневной жизни у младших и старших офицеров встречаются полиамидные, вышивные или нанесённые иным способом звёзды.

Австрия 
Шестиконечные звёзды используются для обозначения всех званий, кроме рядового (Wehrmann) вместе с другими элементами. Звания обозначаются на петлицах или на фальшь-погонах полевой униформы.

Германия 
В немецкой армии используются четырёхлучевые звёзды.

В немецкой полиции используются шестилучевые звёзды. Для обозначения звания важным является количество и цвет звёзд.

Соединённые Штаты Америки 
Пятиконечные звёзды используются преимущественно для обозначения генеральских званий и ряда сержантских званий (вместе с нарукавными шевронами).
Звёзды могут располагаться на погонах, петлицах, головных уборах, нагрудных нашивках. У сержантов — на нарукавных нашивках.

Франция 
Звёзды в качестве знаков различия установлены только для генералов. Для знаков различия маршала предусмотрено 7 звёзд. В настоящее время данное звание не используется.

Грузия 
Для знаков различия офицеров используются семиконечные звёзды.

Молдавия 
Для знаков различия офицеров используются восьмиконечные алюминиевые анодированные звёзды с насечкой.

Узбекистан 
Для знаков различия офицеров используются восьмиконечные звёзды.

Галерея — звёзды в ВС разных стран

См. также

Примечания

Литература 
 Приказ министра обороны Российской Федерации № 255 от 28 июля 1994 года, «О введении в действии правил ношения военной формы одежды военнослужащими Вооружённых Сил Российской Федерации»

Ссылки 
 Анатомия армии.
 Атрибуты государственной власти.
 Униформа и знаки различия гражданских ведомств России.
 Международная энциклопедия знаков различия 

Знаки различия
Символы в виде звезды